

Населені пункти та їхні частини
 Оґрудек — село в гміні Ґрембкув Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Оґрудек — село в гміні Ожиш Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Оґрудек — частина села Бжина в гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства

Примітки